Via Lago Tana (Italiaans voor 'Tanameerstraat') kan verwijzen naar:

 Via Lago Tana (Fonte Nuova), Fonte Nuova, provincie Rome, regio Lazio, Italië
 Via Lago Tana (Lentini), Lentini, provincie Syracuse, regio Sicilië, Italië
 Via Lago Tana (Rimini), Rimini, provincie Rimini, regio Emilia-Romagna, Italië
 Via Lago Tana (Rome), Rome, provincie Rome, regio Lazio, Italië